Аршеневський Василь Кіндратович (нар. 1758, Київ — пом. 27 січня 1808, Москва) — український релігійний діяч, просвітитель Тверської Карелії та Московії.
 Аршеневський Андрій Олександрович (рос. Аршеневский Анрей Александрович) (1842—1918) — відставний підполковник, дворянин Волинської губернії.